A Lezíria do Tejo pode ser:
 Lezíria do Tejo (sub-região) - um sub-região estatística em Portugal;
 Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo - um Comunidade Intermunicipal em Portugal.
Ambas entidades são constituídas pelos mesmos onze municípios.

Ver também 
 Lezíria
 Ribatejo

Desambiguação